Анзу, або Анзуд — велетенський божественний птах у шумеро-аккадській міфології 
 Анзу (Anzu) — викопний хижий динозавр